

Язиковська сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан
 Язиковська сільська рада — сільське поселення, Пільнинський район, Нижньогородська область